Truxtun-Klasse steht für zwei Schiffsklassen der United States Navy:

 eine 1902 gebaute Zerstörerklasse, siehe Truxtun-Klasse (1901)
 manchmal auch für ein 1967 in Dienst gestelltes Einzelschiff, siehe USS Truxtun (CGN-35)